Hans-Joachim Menge ist der Name folgender Personen:

* Hans-Joachim Menge (Politiker) (* 1947), deutscher Politiker (CDU), MdL Nordrhein-Westfalen
 Hans-Joachim Menge (Rennrodler) (* 1963), deutscher Rennrodler